Resultats del Gran Premi d'Austràlia de Fórmula 1 de la temporada 1997 disputat al circuit de Melbourne el 9 de març del 1997.

Resultats

Altres 
 Pole: Jacques Villeneuve 1' 29. 369

 Volta ràpida:  Heinz-Harald Frentzen 1' 30. 585 (a la volta 36)

Referències 

 

Austràlia
1997